ФК Габала () је азербејџански фудбалски клуб из Габале. Основан је 2005. године и тренутно се такмичи у Премијер лиги Азербејџана,

Успеси 
 Прва лига Азербејџана (други ранг такмичења)
 Првак (1) : 2005/06.
 Куп Азербејџана
 Освајач (1) : 2018/19
 Финалиста (3) : 2013/14, 2016/17, 2017/18.

Учинак у претходним сезонама

Габала у европским такмичењима

Спољашње везе 
 Званични вебсајт 
 Профил на AFFA.AZ
 Профил на EUFO.DE

Г